Il torneo di fioretto a squadre maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 1º agosto 2021 presso la Makuhari Messe.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade